Thurman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Deed C. Thurman
 Ernestine Hogan Basham Thurman